Mauri, népcsoport az ókori észak-afrikai Mauretaniában
 Mauri, olasz vagy katalán családnév
 Mauri, település Észtországban
Személyek
 Mauri (1934–2022) spanyol válogatott baszk labdarúgó
 Mauri (1994) brazil labdarúgó